Beeldscherm, bijvoorbeeld een scherm voor een computer of een televisiescherm in een opnamestudio dat het camerabeeld weergeeft
 Studiomonitor, een luidsprekerbox die in geluidsstudio's wordt gebruikt om te beluisteren wat er opgenomen of gemengd wordt
 In-ear monitor, een luidsprekersysteem voor in de oren voor artiesten en geluidstechnici
 Transformatormonitor, een meetsysteem van een vermogenstransformator
 Monitor (gedistribueerd programmeren), een synchronisatiemechanisme
 Monitor (schip), een bepaald type oorlogsschip
 Monitor (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 Monitor (geneeskunde), apparaat dat vitale lichaamsfuncties controleert
 De Monitor (programma) - TV programma

Plaatsen 
 Loope (Californië), ook wel Monitor, een verlaten nederzetting in de Amerikaanse staat Californië
 Monitor Pass, een bergpas in de Amerikaanse staat Californië